Кубок маршала Тито 1959/1960 () — 13-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1959/1960
Спорт в Югославии в 1959 году
Спорт в Югославии в 1960 году
Югославия